

Persone 
 Adrienne Frantz – è un'attrice e cantante statunitense
 Alison Frantz – fotografa e storica dell'arte statunitense
 Chris Frantz – batterista, compositore e produttore discografico statunitense
 Constantin Frantz – scrittore e politico prussiano
 Harry Frantz – giornalista statunitense
 Jacques Frantz – attore francese
 Joseph Frantz – militare e aviatore francese
 Mike Frantz – calciatore tedesco
 Nicolas Frantz – ciclista su strada lussemburghese

Altro 
 Frantz – film del 2016 diretto da François Ozon